Alexandru Coci – nuotatore romeno
 Gianluca Coci – traduttore e nipponista italiano
 COCI – acronimo di Coordinamento gruppi di omosessuali cristiani in Italia